
Termin -{Gx}- ima više značenja.

 -{Gx}- je oznaka za zaglađeni receptor.
 -{Gx}- je Japansko lansirno vozilo.